Айгула́кский хребет — горный массив на Алтае, в Онгудайском и Улаганском районах Республики Алтай России. Хребет имеет субширотное простирание на 85 километров, является водоразделом рек Чуя и Кадрин.

На западе ограничен долиной Катуни, на востоке — примыкает к Курайскому хребту, границей служит тесная долина реки Чибит. Западная часть Айгулакского хребта в действительности является системой из трёх хребтов, однако небольшие хребты Сальджар (междуречье Кадрин — Айлагуш) и Айлагушский хребет (междуречье Айлагуш — Иня) обычно считают частью Айгулакского хребта.

Хребет покрыт кедрово-лиственничной тайгой, выше 2000 м н.у.м. — горная тундра. Высшая точка хребта (2752 м) находится в верховьях реки Ярбалык.

См. также 
 Курайский хребет
 Сумультинский хребет

Примечания

Ссылки 
 Ярбалык: от истока до слияния, фотографии в районе высшей точки хребта.

Горные хребты Республики Алтай